Островень () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 Островень () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Островень.
 Островень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Галіча.